Frank Scheffer (Venlo, 1956) is een Nederlands cineast en filmproducent, voornamelijk van documentaires.

Scheffer is vooral bekend om zijn regie van Conducting Mahler, de documentaire die in 1995 op het Mahler Festival in Amsterdam werd vertoond. In deze documentaire speelden onder andere Claudio Abbado, Riccardo Chailly, Riccardo Muti en Simon Rattle mee.

Opleiding 
Scheffer genoot zijn opleiding op de Academie voor Industrieel Ontwerpen in Eindhoven, de Vrije Academie in Den Haag, waar hij studiegenoot was van Frans Zwartjes, en hij studeerde af aan de Nederlandse Film Academie in Amsterdam.

Vroege werk 
Zijn vroege werk omvat onder andere Zoetrope People, een documentaire over Francis Ford Coppola, een documentaire over de veertiende dalai lama en verschillende sociaal-culturele onderwerpen.

Vanaf 1985 regisseert hij ook videoclips, wat in 1987 leidde tot een korte experimentele film Wagner’s Ring (een verwijzing naar de Ring des Nibelungen). Daarna volgt in 1988 Chessfilmnoise, Time is Music (een documentaire over John Cage en Elliott Carter), en in 1995 From Zero, met Andrew Culver.

De grote componisten 
Naast Conducting Mahler heeft Scheffer ook Five Orchestral Pieces (een film over Arnold Schönberg's werk, gedirigeerd door Michael Gielen uit 1994) op zijn naam staan, en The Final Chorale uit 1990, over Igor Stravinsky’s Symphonies of Wind Instruments. Daarnaast heeft hij documentaires gemaakt over Edgar Varèse (The One All Alone, 2009), Louis Andriessen (The Road, 1997), Luciano Berio (Voyage to Cytheria, 1999) en Pierre Boulez (Eclat, 1993).

Hedendaagse componisten en experimentele projecten 
In 1999 maakte Scheffer Music for Airports, over Brian Eno's werk met dezelfde naam. The Sprawling In the Ocean (2001), gaat over hedendaagse New Yorkse componisten.
Ook komt The Present Day Composer Refuses to Die van zijn hand, over Frank Zappa en in samenwerking met de familie Zappa, net als Phaze II en The Big Note, als trilogie over het leven van de invloedrijke componist en musicus.

Prijzen 
Naast verschillende vakprijzen en festivalprijzen, kreeg Scheffer een Œuvre-prijs op het Holland Festival in 2001. Daarnaast won hij in 2008 een prijs op het Mumbai International Film Festival.

Filmografie

Als regisseur / regisseur en producent 
 Zoetrope People 1982, 60 min.
 Avalokiteshvara 1983, 58 min.
 Time is Music 1987, 60 min.
 The Final Chorale 1990, 50 min.
 And The Eareye Seeshears 1992, 60 min.
 The Nature Of Space 1993, 73 min.
 Eclat 1993, 54 min.
 Five Orchestral Pieces 1994, 55 min.
 The Hidden Front 1995, 3x50 min.
 From Zero, A Group Of Films 1995, 84 min.
 From Zero, The Documentary 1995, 52 min.
 Helicopter String Quartet 1996, 77 min.
 Conducting Mahler 1996, 75 min.
 The Road 1997, 90 min.
 Sonic Acts 1998, 60 min.
 Attrazione d'Amore 1998, 55 min.
 Voyage To Cythera 1999, 52 min.
 Epoxy 1999, 50 min. 
 Music For Airports 1999, 48 min.
 Frank Zappa: The Present Day Composer Refuses To Die 2000, 55 min.
 In The Ocean 2001, 54 min.
 Frank Zappa – Phase II, The Big Note 2002, 90 min.
 Mahler: Ich Bin Der Welt Abhanden Gekommen 2004, 55 min.
 A Labyrinth Of Time  2004, 94 min.
 Tea  2005,  96 min.
 Frank Zappa: A Pioneer Of The Future Of Music, Part 1 & 2, 2007 2x 54min.
 Max Beckmann: Transit Amsterdam, 2007 54min.
 Edgard Varese: Een Visionair In Muziek 2008, 54 min.
 To Be And Not To Be, The Tehran Philharmonic Orchestra, 2009, 55 min.
 The One All Alone, 2009, 90 min.
 Eastern Voices, 2010, 50 min.
 Tiger Eyes, 2011, 55 min.
 Gozaran/Time Passing, 2011, 90 min.
 Hypnagogia, 2011, 12min.
 Ryoanji, 2011, 60min.
 How To Get Out Of The Cage (A Year With John Cage), 2012, 56min.
 Imagine Utopia, 2012, 55min.

Als producent 
 Chessfilmnoise 1988, 24min.
 Senses Are The Feet Of The Soul 1994, 70min.
 Hexagon 1995, 75min.
 Memory Of The Unknown 1996, 75min.
 Detail Unwound 1997, 55min.
 Andres Serrano: A History Of Sex 1997, 55 min.
 The Future Is In An Hour 1997, 95 min.
 To Sang Fotostudio 1998, 30 min.
 Living With Your Eyes 1998, 55 min.
 Sonic Images 1998, 70 min.
 Sonic Fragments The Poetics Of Digital Fragmentation 2000, 80 min.
 Sonic Genetics 2001, 60 min.
 Where Was I 2001, 55 min.
 Most Things Never Happen 2006, 10 min.
 Landscapes Unknown 2007, 55 min.

Nederlands filmregisseur
Nederlands filmproducent